Олег Константи́нович Па́льмов (род. 20 ноября 1945) — советский, российский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 20 марта 1945 года в Свердловске. Отец — участник Великой Отечественной войны, ушёл на фронт добровольцем, начал войну в звании лейтенант, в должности командир взвода, был тяжело ранен. В время учебы в школе посещал театральную студию. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК) в 1968 году по специальности артист театра и кино, класс — народного артиста РСФСР Л. Ф. Макарьева.

В 1988 году был одним из организаторов, а позднее — директором Театра под руководством Л. И. Малеванной, созданного из выпускников Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, где на курсе Л. И. Малеванной преподавал актёрское мастерство.

С 2003 года сотрудничает с Государственным музеем политической истории России в качестве режиссёра-постановщика образовательных программ.

С 2004 года работает над моноспектаклями «Есенин», «Мандельштам», «Бунин».

С 2013 года преподает на факультете психологии Санкт-Петербургского государственного университета, ведет занятия в рамках «Студенческой школы речи и актерского мастерства для свободы общения».

Творчество

Роли в театре

Красноярский ТЮЗ 
 1968 — «Полоумный Журден» М. Булгакова. Режиссёр: Ю. Мочалов — Брэндавуан
 1968 — «Прощание в июне» А. Вампилова. Режиссёр: Петров-Саввич — Колесов
 1968 — «Питер Пэн» Д. Барри. Режиссёр: Ю. Мочалов — капитан Крюк
 1969 — «Здравствуй, это я!». Режиссёр: И. Пеккер — Мим
 1969 — «Жестокость» П. Нилина. Режиссёр: И. Пеккер — Венька Малышев
 1969 — «Троил и Крессида» У. Шекспира. Режиссёр: Ю. Мочалов — Диомед

Академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской 
 1971 — «Тогда в Севилье» С. Алешина. Режиссёр: К. Чернозёмов — дон Родригес

Ленинградский театр им. Ленинского комсомола 
 1971 — «Город без любви» П. Устинова. Режиссёр: О. Овечкин — Клоун
 1972 — «Зримая песня»
 1972 — «Лошадь Пржевальского» М. Шатрова. Режиссёр: Г. Опорков — Гарик Акопов
 1973 — «Чайка» А. Чехова. Режиссёр: Г. Опорков — Треплев
 1974 — «Жаворонок» Ж. Ануя. Режиссёр: Г. Опорков — брат Ладвеню
 1975 — «Бери и помни» Ю. Принцева. Режиссёр: Г. Опорков — Володя

Театр Советской Армии 
 1981 — «Человек для любой поры» Р. Болта. Режиссёр: И. Унгуряну — Ричарда Рич

Большой Драматический Театр имени Горького 
 1981 — «Роза и Крест» А. Блока. Режиссёр: В. Рецептер — Доктор
 1982 — «Рядовые» А. Дударева. Режиссёр: Г. Товстоногов — Лейтенант
 1983 — «Две простые истории» В.Крымко, В. Красногорова. Режиссёр: Л. Малеванная — Отец, Он
 1984 — «Пиквикский клуб» Ч. Диккенса. Режиссёр: Г. Товстоногов — Додсон
 1985 — «В пустыне» В. Красногорова. Режиссёр: Н. Ширяев — Слепой
 1986 — «Дворянское гнездо» И. Тургенев. Режиссёр: Ю. Резникович — отец Лаврецкого

Муниципальный драматический театр Васильевского острова п/р Л. И. Малеванной 
 1991 — «Шутка Мецената» А. Аверченко. Режиссёр: Л. Малеванная — Мотылёк

Роли в кино 
 1978 — «Необыкновенное лето», реж. Г. Никулин — поручик Дибич
 1978 — «Встречи», реж. Александр Белинский — Марат, тренер столичной волейбольной команды
 1979 — «Свет в окне», реж. Аян Шахмалиева — Игорь
 1979 — «Поздние свидания», реж. Г. Григорьев — Макаров
 1980 — «20 декабря», реж. Г. Никулин — Горошин, сообщник
 1981 — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», реж. И. Масленников — Почтмейстер
 1983 — «Долгая дорога к себе», реж. Н. Трощенко — Скворцов, пилот первого класса, друг Шурика
 1984 — «Противостояние», реж. С. Аранович — Саков, знакомый Григорьева
 1998 — «Улицы разбитых фонарей» — «Напиток для настоящих мужчин», реж. Д. Светозаров — Олег Константинович Кротов
 1999 — «Агент национальной безопасности-1» — «Шантаж», реж. Д. Светозаров — Губернатор Светлоярска, Хомяков
 2000 — «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», реж. Игорь Масленников — Начальник почтового управления
 2002 — «По имени „Барон“», реж. Д. Светозаров — Адвокат
 2002 — «Русский ковчег», реж. А. Сокуров — столовый дворецкий
 2003 — «Три цвета любви», реж. Д. Светозаров — Отец Иры
 2004 — «Опера. Хроники убойного отдела» — «Ищи деньги», реж. Д. Светозаров — Бурмистров
 2005 — «Гибель Империи» — «Смута» реж. Владимир Хотиненко — начальник железнодорожной станции
 2005 — «Фаворский», реж. Д. Светозаров — капитан Норман
 2006 — «Двое из ларца», реж. Игорь Мужжухин — Андрей Тульчинов, сын Ольги Алексеевны
 2006 — «Синдикат», реж. Алексей Лебедев — фармацевт
 2008 — «Слепой-3», реж. А. Стрелков — полковник Малахов Виктор Андреевич
 2009 — «Лейтенант Суворов», реж. Алексей Козлов — начальник штаба
 2009 — «Улицы разбитых фонарей-9» — «Путь меча», реж. Михаил Вассербаум — Лев Иванович Введенский
 2010 — «Дыши со мной», реж. Ольга Перуновская — отец Петра
 2010 — «Морские дьяволы. Судьбы», реж. Марина Любакова — дед Слава
 2010 — «Любовь без правил», реж. Д. Светозаров — адвокат Красавченко
 2011 — «ППС», реж. Виктор Татарский (II)
 2012 — «Дед Иван и Санька», реж. Иван Мережко — Владимир Крупин
 2013 — «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы», реж. Александр Картохин — Сан Саныч, полковник
 2013 — « Снегурочка», реж. Д. Светозаров — Кислов, вице-мэр
 2016 — «Такая работа», реж. Владимир Койфман — Епифанов, профессор

Литературные моноспектакли 
 «О верю, верю, счастье есть!» (О С. А. Есенине)
 «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!» (О И. А. Бунине)
 «Пьем за яростных, за непохожих!..» (Д. Самойлов, В. Некрасов, В. Конецкий, М. Кульчицкий, П. Коган, Н. Майоров.)
 «Про Осипа Мандельштама, про людей»
 «Гений антракта»   (О И. Ф. Горбунове)
 «Вагон для перевозки свежих устриц» (О А. П. Чехове)
 «Тварь бессловесная» (по повести А. Житинского «Хеопс и Нефертити»)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Олега Пальмова 
 Официальная группа Олега Пальмова вконтакте 
 Внимание с большой буквы. Олег Пальмов – о моноспектаклях и преподавании: интервью / беседовала А. Долгошева // Санкт-Петербургские ведомости. — 2022. — 19 янв. 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств